Дубровка — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Княщинского сельского поселления.
Население — 6 жителей (2007 год).
 
Расположена в центральной части области в 6 км к югу от Дорогобужа, в 4 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль. В 28 км севернее от деревни находится железнодорожная станция Дурово на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района